dżungla – las tropikalny,
 Dżungla – amerykańsko-kanadyjski film animowany z wytwórni Walt Disney i 2006 roku,
 Džungľa – dzielnica Koszyc,
 Dżungla – singel Sylwii Grzeszczak.

Zobacz też 
 Jungle